Бюрг:

 Бюрг, Г. ван ден — индонезийский футболист, полузащитник.
 Бюрг, Иоганн Тобиас — австрийский астроном.
 Бюрг, Тван (род. 1990) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (2015).

 Бюрг — ударный кратер находящийся в северо-восточной части видимой стороны Луны.
 Бюрг-Фёстенхоф — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.